Gonschorowski ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Heinz Gonschorowski (* 1941), deutscher Unternehmer, siehe Karl-Heinz Kago
 Lara Gonschorowski (* 1984), deutsche Modejournalistin und Chefredakteurin